Le terme de Troène de Chine est employé pour désigner au moins deux espèces de plantes : 

 Ligustrum sinense, arbuste de la famille des Oleaceae. C'est un troène « véritable ».
 Vitex negundo, arbuste de la famille des Lamiaceae. Il est aussi appelé « muguet bleu ».

Flore (nom vernaculaire)
Lamiales
Nom de plante ambigu